Foster může být:

příjmení
 viz Foster (příjmení)

vojenství
 Fosterova lafeta – typ letecké kulometné lafetace užívané za první světové války

zeměpisný název
 Fosterův ostrov ve státě Washington